Platvoeten, een voetafwijking
Platvoetwacht, een wacht in de zeevaart, zie Scheepswachten
Platvoet en zijn vriendjes, een animatiefilm
Leo Platvoet, Nederlands politicus
Rik Platvoet, Nederlands voetballer
Platvoet of Platvoetshuis, een vm. rechtstoel in Groningen
Platvoet (Deventer), een woonwijk in Deventer